Промисло́вий провулок — назва провулків у різних населених пунктах України.

 Промисловий провулок — провулок у місті Дніпропетровськ.
 Промисловий провулок — провулок у місті Дрогобич.
 Промисловий провулок — провулок у місті Київ.
 Промисловий провулок — провулок у місті Миколаїв.
 Промисловий провулок — провулок у місті Одеса.
 Промисловий провулок — провулок у місті Полтава.
 Промисловий провулок — провулок у місті Сімферополь.
 Промисловий провулок — провулок у місті Суми.
 Промисловий провулок — провулок у місті Херсон.
 Промисловий провулок — провулок у місті Черкаси.

Провулки